Блиньи́ () — название нескольких коммун во Франции:

 Блиньи (Об) — в департаменте Об.
 Блиньи (Марна) — в департаменте Марна.
 Блиньи-ле-Бон — в департаменте Кот-д’Ор.
 Блиньи-ле-Сек — в департаменте Кот-д’Ор.
 Блиньи-сюр-Уш — в департаменте Кот-д’Ор.
 Блиньи-сюр-Уш — кантон во Франции, находится в регионе Бургундия